El Torneig de New Haven 2015, oficialment conegut com a Connecticut Open 2015, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 d'agost de 2015 al Connecticut Tennis Center de Yale, prop de New Haven, Connecticut, Estats Units.

La tennista txeca Petra Kvitová va guanyar el tercer títol de l'any i també per tercer cop a New Haven (2012, 2014), amb quatre finals consecutives. Curiosament, la final la disputaren dos tennistes txeques i esquerranes.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015